Радянсько-болгарська дружба () — ювілейна монета СРСР вартістю 1 карбованець, випущена 1 липня 1981 року. Монету присвячено радянсько-болгарській дружбі і 1300-річчю утворення Болгарської держави.

Історія 
Монета карбувалася на Ленінградському монетному дворі (ЛМД).

У 1988 році було викарбувано спеціальну партію — 55 000 екземплярів цього рубля з якістю пруф для колекціонерів, на гурті таких монет було зроблено напис «1988 • Н», усі інші параметри були без змін. Монети цієї партії за вартістю значно дорожче від звичайних екземплярів 1981 року випуску.

Опис та характеристики монети

Аверс 
У центрі верхньої частини монети розміщено зображення Державного герба СРСР. Зліва від герба розміщені дві великі літери «СС», праворуч — «СР». Нижче герба вибитий номінал монети у вигляді цифри «1» і напису «РУБЛЬ». Цифра «1» розташована на верхньому рядку, а напис — на нижньому.

Реверс 
На реверсі у верхній частині монети представлено зображення прапорів двох держав: зліва — НРБ, праворуч — СРСР. Нижче прапорів зображено рукостискання, як символ дружби радянського і болгарського народів. Нижче півколом напис «ДРУЖБА НАВЕКИ». У нижній частині монети зображено дві лаврові гілки, під якими викарбувана дата «1981». Біля канта по колу орнамент з крапок.

Гурт 
Гурт гладкий з вдавленим написом-позначенням номіналу: «ОДИН РУБЛЬ», дублюється два рази і розділений двома крапками.

Автори 
 Художник: В. В. Нікітін
 Скульптор: І. С. Комшилов

Вартість монети 

Ціну монети — 1 карбованець встановив Держбанк СРСР у період реалізації монети через його філії. Сьогоднішня вартість монети звичайного випуску серед колекціонерів України (станом на 2014 рік) становить понад 100 гривень.

Див. також 
 Пам'ятні та ювілейні монети СРСР
 Радянський карбованець
 Ювілейна монета

Джерела 
 Опис монети на сайті monetysssr.ru 

Монети СРСР